(1924-2000), joueur de football américain et catcheur italien,
 Plinio Nomellini (1866-1943), peintre italien.
Patronyme italien